Der Begriff Amt Burg bezeichnet:

 das Amt Burg (Erzstift Magdeburg), ehemalige Verwaltungseinheit des Erzbistums Magdeburg, 1635–1687 Kursachsen, danach Brandenburg-Preußen (siehe Burg (bei Magdeburg))
 das Amt Burg (Spreewald), Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Spree-Neiße